Henri Nadot-Fontenay (1739-1833), militaire français ;
 Pierre Nadot (1907-1991), aviateur français ;
 Sébastien Nadot (né en 1972), historien, écrivain et homme politique français.